Сэр Уи́льям Бойд До́кинс (; ) — британский геолог и археолог, рыцарь бакалавр, член Лондонского королевского общества, Королевского общества древностей и Геологического общества Лондона.

Куратор Манчестерского музея и профессор геологии в . Исследовал фоссилии и . Принимал участие в прокладке тоннеля под рекой Хамбер и попытку постройки тоннеля на Ла-Маншем.

Биография 
Уильям Бойд Докинс родился в доме , графство Монтгомеришир. В пять лет начал собирать фоссилии в местной угольной шахте. Семья переехала в  где он учился в . В это же время он начал собирать валунный суглинок которой стал основой для его первой геологической коллекции. После окончания школы поступил в Колледж Иисуса (Оксфорд).

После окончания колледжа в 1862 году стал членом , работал в районе города Кент и реки Темза. В 1869 году был избран в Геологическое общество Лондона и назначен куратором Манчестерского музея (занимал пост до 1890 года).

В 1870 году стал вести лекции . Трижды был президентом Манчестерского геологического и горного общества: 1874-75, 1876-77 и 1886-87. В 1880 году — член Американского философского общества. С 1911 по 1912 года был президентом 

, в период с 1913 по 1919 годы освещал Первую мировую войну.

В 1919 году был посвящен в рыцари за «заслуги в геологии». Скончался 15 января 1929 года в Чешире.

Примечания

Литература 
 
 

Рыцари-командоры ордена Британской империи
Археологи Великобритании
Геологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Колледжа Иисуса (Оксфорд)
Исследователи доисторической эпохи
Награждённые медалью Лайеля
Рыцари-бакалавры
Члены Лондонского Геологического общества
Персоналии:Манчестерский университет
Президенты Королевского археологического института